Waldbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Waldbach (1920–1953), Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953

Waldbach ist ein geographischer Name:

 generisch für einen aus Quellen im Wald entstehenden Bach; siehe Bach#Begriffe und Namenkunde

Gemeinden und Orte:
 Waldbach (Steiermark), ehemalige Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark, Österreich
 Waldbach (Bretzfeld), Ortsteil von Bretzfeld im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Waldbach (Gemeinde Eschenau), Katastralgemeinde der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Waldbach (Gemeinde Gschwandt), Ortschaft in der Gemeinde Gschwandt (bei Gmunden), Oberösterreich
 Waldbach (Gemeinde Neuberg), Ortsteil von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Waldbach (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gewässer:
 in Baden-Württemberg:
 Waldbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot bei Vorderwald (Gemeinde Adelmannsfelden), Ostalbkreis
 Waldbach (Dimbach), rechter Zufluss des Dimbachs bei Rappach (Gemeinde Bretzfeld), Hohenlohekreis
 Waldbach (Entenbach), rechter Zufluss des Entenbachs nahe bei Birkelbach, Ortsteil Ellrichshausen, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Waldbach (Kötach), rechter Zufluss der Kötach bei Unterbaldingen (Stadt Bad Dürrheim), Schwarzwald-Baar-Kreis
 Waldbach (Morgenklinge), linker Zufluss des Bachs aus der Morgenklinge (zum Bernbach, zur Brettach) bei Bärenbronn, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn
 Waldbach (Murg), linker Zufluss der Murg (Nordschwarzwald) in Gernsbach, Landkreis Rastatt
 Waldbach (Schutter), rechter Zufluss der Schutter nahe Sundheim (Stadt Kehl), auf dem Gemeindegebiet von Willstätt, beide Ortenaukreis
 Waldbach (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen bei Rehmen (Gemeinde Argenbühl), Landkreis Ravensburg
 Fenkener Waldbach, linker Zufluss der Scherzach bei Fenken (Gemeinde Schlier), Landkreis Ravensburg
 Gröninger Waldbach, linker Zufluss des Lehenbachs (zum Kocher) bei Dinkbühl, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Wegstettener Waldbach, rechter Zufluss des Rötenbach (Kocher) bei Mittelhohlenbach (Gemeinde Abtsgmünd), Ostalbkreis, der oberhalb Hohlenbach genannt wird

 in Bayern:
 Waldbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (Regnitz, Oberfranken) bei Unterschleichach (Gemeinde Oberaurach), Landkreis Haßberge
 Waldbach (Bramersbach), linker Zufluss des Bramersbachs (zum Weißen Regen) bei Hinterschwarzenbach (Gemeinde Lohberg), Landkreis Cham
 Waldbach (Brühlbach), rechter Zufluss des Brühlbachs (zum Rohrbach, zum Waltenhofer Bach, zur Iller) bei Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu
 Waldbach oder Tiefenbach (Ens), rechter Zufluss der Ens oder des Ensbachs bei der Hagenmühle von Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Waldbach (Gabelbach), linker Zufluss des Gabelbachs bei Kirchzell, Landkreis Miltenberg
 Waldbach (Glonn), rechter Zufluss der Glonn (Mangfall) bei Erdweg (Markt Glonn), Landkreis Ebersberg
 Waldbach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach (zur Wertach) vor Markt Oberthingau, Landkreis Ostallgäu
 Waldbach (Klingenbach), rechter Hauptoberlauf des Klingenbachs(zum Wörthgraben, zum Wiesengraben, zum Herrnseegraben, zum Klingleinsgraben, zum Erleinsbach, zum Main) bei Dürrfeld (Gemeinde Grettstadt), Landkreis Schweinfurt
 Waldbach (Rott), linker Zufluss der Rott (Inn, Neuhaus am Inn) bei Zainach (Stadt Eggenfelden), Landkreis Rottal-Inn
 Waldbach (Schmerlenbach), linker Quellbach des Schmerlenbachs bei Schmerlenbach (Markt Hösbach), Landkreis Aschaffenburg
 Waldbach (Schwarzach), linker Oberlauf der Schwarzach (Donau, Mariaposching) in Markt Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen
 Waldbach (Wertach), am Unterlauf auch Grundbach, linker Zufluss der Wertach (Fluss) bei Görisried, Landkreis Ostallgäu
 Denglerwaldbach, rechter Hauptstrangoberlauf des Gerlesreuther Bachs (zur Mitternacher Ohe) bei Gerlesreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau
 Dürrer Waldbach oder Dürrewaldbach, linker Zufluss der Großen Steinach (zur Premich) bei Waldberg (Gemeinde Sandberg), Landkreis Rhön-Grabfeld
 Ehewaldbach, linker Oberlauf des Grötschenbachs (zur Röslau) bei Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Fenkenwaldbach, Oberlauf des Speckbachs (zum Flembach, zur Pegnitz) bis Degelsdorf (Stadt Auerbach in der Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach
 Hohlbauernwaldbach, rechter Zufluss der Teisnach bei Gotteszell, Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen
 Kleinwaldbach, rechter Zufluss der Kleinen Ohe (zur Ilz) bei Schönanger, Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau
 Kröbelwaldbach, rechter Zufluss der Lobach (zur Wertach) zwischen Sigratsbold, Gemeinde Lengenwang, und Balteratsried, Stadt Marktoberdorf, beide Landkreis Ostallgäu
 Schweinwaldbach, linker Zufluss der Westlichen Günz bei Hessen (Markt Ottobeuren), Landkreis Unterallgäu

 in Hessen:
 Waldbach (Mümling), rechter Zufluss der Mümling in Zell im Odenwald (Bad König), Odenwaldkreis
 Waldbach (Schwalbach), Quellbach des Schwalbachs bei Schwalbach am Taunus, Main-Taunus-Kreis

 in Nordrhein-Westfalen:
 Waldbach (Aa), linker Zufluss des Aabach (Afte) (Aa) vor Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn
 Waldbach (Dellbach), linker Zufluss des Dellbach (Lippe) bei Damm (Schermbeck), Kreis Wesel
 Waldbach (Dörpe), linker Zufluss der Dörpe (Wupper) bei der Hangberger Mühle (Bergisch Born), kreisfreie Stadt Remscheid
 Waldbach (Düssel), linker Zufluss der Düssel bei Schlupkothen (Wülfrath), Kreis Mettmann
 Waldbach (Erft), rechter Zufluss der Erft gegenüber dem Lingscheiderhof bei Schönau, Kreis Euskirchen
 Waldbach (Gürzenicher Bach) (Unterlauf auch Trierbach), rechter Zufluss des Gürzenicher Bachs bei Gürzenich, Kreis Düren
 Waldbach (Kleine Aue), linker Zufluss der Kleinen Aue bei Espelkamp, Kreis Minden-Lübbecke
 Waldbach (Löchter Mühlenbach), linker Zufluss des Löchter Mühlenbachs bei Raesfeld, Kreis Borken
 Waldbach (Röhr), linker Zufluss der Röhr bei Endorf, Hochsauerlandkreis
 Waldbach (Schußbach), rechter Zufluss des Schußbachs nahe Mahlberg (Bad Münstereifel), Kreis Euskirchen
 Waldbach (Waldbach), linker Zufluss des Waldbach (Gürzenicher Bach) bei Gürzenich, Kreis Düren

 in Rheinland-Pfalz:
 Waldbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubach (Gelbach) in Eschelbach (Montabaur), Westerwaldkreis
 Waldbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs, Gemeinde Elmstein-Erlenbach, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Waldbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbach (Rhein) bei Heimbach-Weis (Neuwied), Landkreis Neuwied
 Waldbach (Horbach), rechter Zufluss des Horbach (zur Wieslauter) nahe Hertmersbergerhof, Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz
 Waldbach (Isselbach), linker Zufluss des Isselbachs nahe Heilberscheid, Westerwaldkreis
 Waldbach (Kleine Nister), rechter Zufluss der Kleinen Nister nahe Luckenbach, Westerwaldkreis
 Waldbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (Rhein) in Frauenberg, Landkreis Birkenfeld
 Waldbach (Ruwer) – zwei Zuflüsse der Ruwer im  Landkreis Trier-Saarburg; flussabwärts:
 Waldbach (Ruwer, Zerf) oder Weiherbach, linker Zufluss bei Frommersbach, Ortsgemeinde Zerf
 Waldbach (Ruwer, Gusterath), linker Zufluss bei Gusterath-Tal
 Waldbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbach (Idarbach) bei Langweiler (bei Idar-Oberstein), Landkreis Birkenfeld
 Waldbach (Trombach), rechter Zufluss des Trombachs nahe Bleckhausen, Landkreis Vulkaneifel

 in Sachsen:
 Waldbach (Colditzer Forst) , Zufluss des Heinersdorfer Bach (Nebenfluss der Eula) im Colditzer Forst, Landkreis Leipzig

 in Österreich:
 Waldbach (Grießbach), rechter Zufluss des Grießbachs bei Erpfendorf-Wald (Kirchdorf in Tirol), Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Waldbach (Hallstatt), westlicher Zufluss des Hallstätter Sees (Traun) bei Hallstatt-Lahn (Echerntal), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Waldbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Waldbach (Lafnitz), linker Zufluss der Lafnitz in Waldbach (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 in der Schweiz:
 Waldbach (Aabach), linker Zufluss des Aabachs in Küttigen, Kanton Aargau
 Waldbach (Augstbach), rechter Zufluss des Schöntalbachs (Augstbach; zur Dünnern) beim Kloster Schönthal vor Langenbruck, Kanton Basel-Landschaft
 Waldbach (Grosse Aa), rechter Quellbach der Grossen Aa bei Neuenkirch, Kanton Luzern
 Waldbach (Mattenbach), linker Zufluss des Mattenbachs bei Winterthur, Kanton Zürich
 Waldbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs oder Rötebach, Rötenbach bei der Ansiedlung Waldmatt weit vor Röthenbach im Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Deutschwaldbach
 Großwaldbach
 Landschaftsschutzgebiet Laurenzius- und Waldbach
 Oberwaldbach (Begriffsklärung)
 Sonnenwaldbach
 Steinwaldbach, rechter Zufluss des Heinbachs (zur Fichtelnaab) bei der Unterneumühle, Gemeinde Friedenfels, Landkreis Tirschenreuth
 Waldenbach
 Walderbach
 Waldfluß
 Waldgraben
 Wäldlesbach, rechter Zufluss des dort noch Seebach genannten Siegelsbachs (zum Trauzenbach) nahe Ebene, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 
 Waldbacher-Weg-Brücke